David Robertson – brytyjski polityk
 David Robertson – szkocki golfista, uczestnik igrzysk olimpijskich w 1900
 David Robertson – brytyjski kolarz, uczestnik igrzysk olimpijskich w 1908
 David Robertson – szkocki piłkarz, gracz m.in. Aberdeen i Rangers
 David Robertson – szkocki piłkarz, gracz m.in. Dundee United
 David Robertson – amerykański baseballista